Колумбет Антон Сергійович (* 1986) — громадський діяч, ветеран, блогер, підприємець та політик.
 Колумбет Віктор Федорович — водій державної організації «Автобаза Державного управління справами», заслужений працівник транспорту України.
 Колумбет Леонід Федорович (1937—1983) — український велогонщик, призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту СРСР,
 Колумбет Микола Федорович (1933—2015) — український велогонщик, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України.

Примітки 

Прізвища